Miguel Roca puede referirse a:

 Miguel Ángel Roca (n. 1940), arquitecto argentino;
 Miguel Alejandro Roca (n. 1980), escritor peruano;
 Miguel Roca Cabanellas (1921-1992), arzobispo de Valencia;
 Miguel Roca Junyent (n. 1940), político español;
 Miguel Roca Mas entrenador de balonmano español;